Шестаковы:

 Шестаковы — русский дворянский род.
 Шестаковы — деревня в Котельничском районе Кировской области.